

Astronomia 
 Astro – in astronomia, qualsiasi oggetto visibile nel cielo notturno o diurno, al di fuori dell'atmosfera, che emani luce

Botanica 
 Astro – fiore

Geografia 
Astro – ghiacciaio della Terra di Oates, in Antartide

Musica 
Astro – gruppo musicale cileno
Astro – gruppo musicale sudcoreano
Astro – rapper

Varie 
 Astro – nome proprio

Altri progetti